O Affondatore foi um encouraçado de pontão italiano da Regia Marina (Marinha Real Italiana), construído pelo estaleiro Harrison de Millwall em Londres, Reino Unido. Sua construção se deu da década de 1860, iniciando no ano de 1863, o navio foi enviado incompleto para a Itália somente com um armamento o seu pontão, durante a Terceira Guerra de Independência Italiana. Chegando a Lissa quase no início da Batalha de Epônimos em julho de 1866, onde serviu de capitânia para o almirante Carlo Pellion di Persano. Durante esta ação o navio se envolveu em combate contra navios austríacos sendo alvejado diversas vezes, e afundando em agosto após uma tempestade em consequência das avarias sofridas em Lissa, mas foi reflutuado e reconstruído entre 1867 e 1873. Após sua reconstrução serviu como navio de guarda em Veneza de 1904 à 1907, e como navio depósito em Taranto.

 Gardiner, Robert, ed. (1979). Conway's All the World's Fighting Ships: 1860–1905. London: Conway Maritime Press. ISBN 0-85177-133-5.
 Ordovini, Aldo F.; Petronio, Fulvio; Sullivan, David M. (December 2014). "Capital Ships of the Royal Italian Navy, 1860–1918: Part I: The Formidabile, Principe di Carignano, Re d'Italia, Regina Maria Pia, Affondatore, Roma and Principe Amedeo Classes". Warship International 51 (4): 323–360.

Affondatore
Navios veleiro
Couraçados da Itália
Navios de 1865